UH steht als Abkürzung für:

 Russland (russisch Россия, Transkription Rossija, bzw. amtlich Russische Föderation, russisch Российская Федерация, Transkription Rossijskaja Federazija), ein föderativer Staat im nordöstlichen Eurasien und flächenmäßig der größte der Erde nach dem ICAO-Code 
 Ultrahocherhitzung (Uperisierung oder auch Ultrahochkurzzeiterhitzung), ein Verfahren zur Konservierung von Lebensmitteln als eine Alternative zur Pasteurisierung
 Unerlaubte Handlung, siehe Deliktsrecht, ein Rechtsgebiet, das sich mit den Rechtsfolgen unerlaubter Handlungen beschäftigt
 Universitäre Hochschulen, siehe Schweizer Bildungssystem #Hochschulen
 Untersuchungshaftanstalt Hamburg, im Hamburger Justizvollzug, bei den Gefangenen kurz Dammtor genannt, befindet sich an der Straße Holstenglacis
 University of Hawaiʻi
 University of Hertfordshire in Hatfield, England

UH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Unstrut-Hainich-Kreis
 Norwegen: Ålesund in der Provinz Møre og Romsdal
 Tschechien: Okres Uherské Hradiště, deutsch: Ungarisch Hradisch (auslaufend)

Uh steht für:

 Unterricht heute, war eine pädagogische Zeitschrift, die sich an Grund-, Haupt- und Berufsschullehrkräfte richtete
 Usch (Transkarpatien), slowakischer Name des Flusses in der Ukraine und der Slowakei, der Name geht auf das altslawische Wort už (Schlange) zurück

Abkürzung